Dolleschal ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Dolleschal (1896–1983), deutscher Werbegraphiker, Gebrauchsgraphiker und Maler
 Nikolai Antonowitsch Dolleschal (1899–2000), sowjetischer Energietechniker, und Kernreaktorentwickler